Берге може бити:

 Берге (Доња Саксонија), општина у округу Оснабрик, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.
 Берге (Пригниц), општина у округу Пригниц, у њемачкој покрајини Бранденбург.